Jiří Novák, češki hokejist, * 6. junij 1950, Jaroměř, Češka.

Novák je večino kariere igral za klub HC Pardubice, v češkoslovaški ligi je igral dve sezoni še za klub Dukla Jihlava. Ob koncu kariere je dve sezoni igral za Lausanne HC v švicarski ligi ter po eno sezono za Ours de Villard-de-Lans v francoski ligi in SG Cortina v italijanski ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih, treh srebrnih in ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 160-ih tekmah, na katerih je dosegel 76 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
| 14
| 11
| 25
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
| 16
| 9
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
| 22
| 9
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
| 18
| 18
| 36
|
|
|
| 11
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
| 12
| 9
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
| 24
| 29
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
| 28
| 19
| 10
| 29
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 9
| 7
| 16
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 30
| 21
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
| 23
| 14
| 37
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 36
| 16
| 15
| 31
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 40
| 26
| 27
| 53
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 32
| 20
| 21
| 41
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lausanne HC
| Švicarska 2. liga
| 81/82
|
| 32
| 37
| 25
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lausanne HC
| Švicarska liga
| 82/83
|
| 38
| 37
| 30
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ours de Villard-de-Lans
| Francoska liga
| 83/84
|
|
| 30
| 32
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Cortina
| Italijanska liga
| 84/85
|
| 23
| 24
| 20
| 44
|
| 10
|
| 6
| 2
| 8
| 10
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" | 712
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Lausanne HC
Hokejisti Ours de Villard-de-Lans
Hokejisti SG Cortina
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško